Rigsdaler est le nom d'une unité monétaire utilisée pour les monnaies suivantes :
 Rigsdaler danois
 Rigsdaler des Indes occidentales danoises
 Rigsdaler groenlandais
 Rigsdaler norvégien

Article connexe 
 Riksdaler